Vari compositori hanno scritto Trio per pianoforte e archi:

 Trio per pianoforte e archi n. 1 (Brahms)
 Trio per pianoforte e archi n. 2 (Brahms)
 Trio per pianoforte e archi n. 3 (Brahms)
 Trio per pianoforte e archi (Debussy)
 Trio per pianoforte e archi (Ravel)